Куругли́ев — фамилия.
 Куруглиев, Магомед Чихибубаевич (род. 1974) — казахстанский борец вольного стиля, бронзовый призёр чемпионата мира (2005). 
 Куруглиев, Даурен Халидович (род. 1992) — российский борец вольного стиля, чемпион Европы по вольной борьбе (2017).